Soukonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Soukonsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Soukonsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Soukonsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar